

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 35, w tym 3 podstawowe
 Kowalówka – część miasta Brzeszcze

Miejscowości na Ukrainie 
 Kowalówka – wieś w obwodzie winnickim
 Kowalówka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Kowalówka – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim

Inne 
 Kowalówka – szczyt w Górach Izerskich

Zobacz też 
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalszczyzna